Грабен (нем. Graben) — многозначный термин.

 Грабен — дислокация, участок земной коры, опущенный относительно окружающей местности по крутым или вертикальным тектоническим разломам. 
 Грабен (Аугсбург) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Грабен (Берн) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. 
 Грабен (Вена) — одна из наиболее известных улиц города Вена (Австрия).